Știința Bacău peut désigner divers clubs sportifs basés à Bacău en Roumanie 
 CS Știința Municipal Dedeman Bacău, un club de handball masculin
 CS Știința Bacău, un club de handball féminin
 CS Știința Bacău, un club de volley-ball féminin
 FC Știința Bacău, un club de football